Сесба́ния () — род растений семейства , распространённый в тропиках и субтропиках обоих полушарий.

Ботаническое описание 
Невысокие деревья, кустарники или травы. Листья парноперистосложные; листочки черешковые, многочисленные (до 40 пар).

Цветки мотыльковые, жёлтые, красные, белые или пурпуровые, собраны в пазушные кисти. Плоды — тонкие, многосемянные, обычно вскрывающиеся бобы, 25—60 см длиной.

Виды 
Род включает 61 вид:

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Мотыльковые